Шапрашты:
 Шапрашты — Один из родов Старшего жуза в системе генеалогии казахов.
 Шапрашты — село в Колкентском сельском округе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Шапрашты — село в Акбулакском сельском округе Южно-Казахстанской области Казахстана.